

Musique 
 Le  est un genre musical, fusion entre le R&B et le hip-hop, créé en 1987 par le producteur Teddy Riley.
  est le sixième album studio de Bow Wow sorti en 2009.

Sports 
 est le nom de scène utilisé par le catcheur Jerome Young, connu notamment pour ses prestations à l'.

Cinéma 
  est un film américain réalisé par Mario Van Peebles en 1991.